Kotoko désigne notamment :
 un peuple du Tchad ou du Cameroun, les Kotoko ;
 un cavalier Kotoko ou Putchu Guinadji, talisman et objet d'art africain, représentant un cavalier sur sa monture ; 
 une langue tchadique, le kotoko ;
 Asante Kotoko Kumasi, club de football ;
 Kotoko Football Club, club de football ;
 KOTOKO, chanteuse japonaise ;
 Kotoko, film japonais de Shinya Tsukamoto (2011) ;
 Kotoko, un prénom japonais ( : enfant de la harpe).